Brănești ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Brănești (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Brănești (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Brănești (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Brănești (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov
 Brănești (Timiș), Dorf im Kreis Timiș
 in der Republik Moldau:
 Brănești (Orhei), Dorf im Rajon Orhei